RHF steht als Abkürzung für:
 Rassenhygienische Forschungsstelle, Institut während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland
 Rock Hard Festival, Metal-Festival in Gelsenkirchen
 Royal Highland Fusiliers, Infanterie-Bataillon des Royal Regiment of Scotland
 Ruheherzfrequenz, Synonym für Puls#Ruhepuls

Abkürzung